Ambulante zorg
 Ambulant koningschap
 ambulante handel